Winterwerb steht für:

 Winterwerb, eine Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz

Winterwerb ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Winterwerb (1877–1960), deutscher Unternehmer
 Philipp Winterwerb (1827–1873), deutscher Maler, Lithograf und Grafiker
 Rudolf Winterwerb (1863–1941), deutscher Bankier